

Куряни — село Бережанського району Тернопільської області

Куряни — село в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства